Bai Xingjian – scrittore cinese dell'VIII secolo
 Gao Xingjian – scrittore, drammaturgo, poeta, saggista, pittore, traduttore e cineasta cinese naturalizzato francese, Premio Nobel per la letteratura 2000
 Pei Xingjian – generale e politico della dinastia Tang del VII secolo